Literatura: Tiempo de silencio (novel·la), novel·la escrita per Luis Martín-Santos i publicada el 1962
 Cinema: Tiempo de silencio (pel·lícula), pel·lícula espanyola de 1986 dirigida per Vicente Aranda i basada en la novel·la homònima